Matti – in lingua finlandese variante del nome Matteo
 2714 Matti – asteroide della fascia principale